Штейнхардт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Штейнхардт, Карл (1875-1963) — деятель австрийского коммунистического движения.
 Штейнхардт, Якоб (1887-1968) — немецкий и израильский график и художник-экспрессионист.